

Patronymes 
Pogodine (masculin ; ) ou Pogodina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Pogodine (1800-1875), historien russe
 Nikolaï Pogodine (1900-1962), dramaturge soviétique

Patronyme russe